Kerplunk-experiment, een experiment door Harvey Carr en John Broadus Watson met ratten
 Kerplunk (album), het tweede album van Green Day